...però, Zanardi da Castel Maggiore! è la prima opera letteraria di Alex Zanardi, pubblicata nel 2003 da Dalai Editore nella collana Le Boe. Il libro è stato scritto con la collaborazione del giornalista Gianluca Gasparini.

Trama 
Il libro è il racconto autobiografico del pilota, partendo dall'infanzia a Castel Maggiore fino ad arrivare al tragico incidente del Lausitzring, dove ha rischiato di morire ed ha perso entrambe le gambe. Si raccontano i primi allegri di vita, la nascita della passione per le corse attraverso la scoperta del mondo dei kart, la lunga ascesa attraverso le diverse categorie per approdare fino in Formula 1, gli anni passati col Team Lotus e la scelta di trasferirsi in America nella Formula CART, dove ha trovato fama e successo. Poi il ritorno in Formula 1, privo dei risultati attesi e il tragico incidente, con il racconto del successivo recupero fisico e della voglia di tornare a vivere.

Edizioni 
 

Autobiografie
Opere letterarie sportive